

Obiekty geograficzne 
 Sówka – część wsi Bujenka w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec
 Sówka – część wsi Wysoka Góra w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Sówka – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno
 Sówka – skała w rezerwacie przyrody Góra Zborów na Wyżynie Częstochowskiej

Biologia 
 człon rodzajowy zwyczajowej nazwy ptaka:
 sówka ziemna (Athene cunicularia)
 człon rodzajowy zwyczajowych nazw niektórych motyli z rodziny sówkowatych:
 sówka choinówka (Panolis flammea)
 sówka darniówka (Apamea anceps)
 sówka drewnica (Apamea lithoxylaea)
 sówka dwubarwka (Mesoligia furuncula)
 sówka gajówka (Apamea epomidion)
 sówka łagodna (Apamea remissa)
 sówka nadobna (Apamea sublustris)
 sówka ochroplamka (Eremobia ochroleuca)
 sówka ociemnica (Oligia latruncula)
 sówka oparzałka (Apamea crenata)
 sówka perzówka, sówka pszenicówka (Apamea sordens)
 sówka platynówka (Apamea platinea)
 sówka posłonka (Apamea scolopacina)
 sówka różnobarwna (Oligia versicolor)
 sówka trawnica (Oligia strigilis)
 sówka wężówka (Lateroligia ophiogramma)
 sówka wróblówka (Apamea monoglypha)
 sówka żytnica (Mesapamea secalis)

Osoby o nazwisku Sówka 
 Erwin Sówka
 Łukasz Sówka

Inne 
 Sówka – serial animowany
 Sówka (Czarliński, Sowa odmienny) – herb szlachecki
 Sówka odmienny (Czarliński III) – herb szlachecki